Дубово́е — село в Еланском районе Волгоградской области России. Административный центр Дубовского сельского поселения.

Население -

История 

Постоянные поселенцы появились на территории села в конце XVIII века. Первое известное письменное упоминание села (до середины XIX в. — хутор Дубовый) относится к 1798/1799 году в Экономических примечаниях к межеванию. Хутор был основан выходцами из слободы Елани Аткарского уезда Саратовской губернии и заселен преимущественно малороссами.
Предполагают, что населенный пункт был назван по имени первопоселенцев — Дубовых (Прискаловых).

Благодаря сохранившейся ревизской сказке хутора Дубового за 1835 год известны наиболее распространенные фамилии дубовчан: Буханцевы, Голопузовы, Дубовченко, Дядиченко, Киренкины, Клименко, Майоровы, Марченко, Кривицкие, Поддубные, Потовые, Тараненко, Ткаченко, Хорошевские, Шаповаловы, Прискаловы…(Соответствующие фамилии и прозвища встречаются в Реестре казачества Запорожской Сечи, Полтавских полках за 1648—1649 годы, среди населения по берегам реки Самар(ы), правого притока Днепра.)

В 1847 году в хуторе Дубовом была построена церковь (перестроена в клуб в 1937 году — сейчас установлен крест и заложен фундамент для нового храма), а сам хутор стал слободой Дубовой. В 60-е годы XIX в. в слободе была открыта земская школа, а в 1885 году - земское училище.

В 1912 году в слободе Дубовой было 266 домов. Прихожан — 2 873.

В 1931 году в селе открылось первое почтовое отделение.

Население 
Динамика численности населения по годам:

Инфраструктура 

В настоящее время в селе Дубовом действует одна средняя школа, детский сад, есть медпункт, дом культуры, стадион. Село газифицировано.

Примечания

Ссылки
 
 Дядиченко В.М. Страницы истории Еланского края. — СПб: Из-во Лань, 2010. — 333 c. — 500 экз.
 Дядиченко В.М., Дядиченко А.В. Дубовое. История. Ревизская сказка 1835 года: село Дубовое Еланского района Волгоградской области. — СПб: Реноме, 2014. — 88 с. — 100 экз.

Населённые пункты Еланского района